Stati Uniti d'America
 O'Fallon – città della Contea di St. Clair, Illinois
 O'Fallon – città della Contea di Saint Charles, Missouri